I Szungu jelentheti a következőket:

 I Szungu (1959), dél-koreai író
 I Szungu (1977), dél-koreai színész
 I Szungu (1998), dél-koreai labdarúgó